Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal v neděli 10. února jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 16:15 hodin středoevropského času.

Obhájkyní vtězství byla Běloruska Darja Domračevová, která dojela na dvacátém místě.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2013